Флеш Валонь Фамм () — шоссейная однодневная велогонка, проходящая по территории Бельгии с 1998 года. Является женской версией мужской гонки Флеш Валонь.

История  
Гонка была создана в 1998 году. Её первое издание прошло в рамках национального календаря.

В следующем 1999 году на второй год существования Женского мирового шоссейного кубка UCI вошла в его календарь в котором проводилась до упразднения Кубка в 2015 году.

После упразднения Кубка мира в 2016 году вошла в календарь только что созданного Женского мирового тура UCI.

Организатором выступает Amaury Sport Organisation. Проводится в один день с мужской гонкой между Амстел Голд Рейс и Льеж — Бастонь — Льеж.

Рекордсменкой по количеству побед (по состоянию на 2022 год) является нидерландка Анна Ван дер Брегген, победившая 7 раз подряд с 2015 по 2021 год.

Маршрут 

Гонка проходит в Арденнах бельгийского региона Валлония. В отличие от мужской гонки, старт располагается в Юи, а финиширует гонка как и мужская также в Юи на вершине подъёма Mur de Huy. Гонка проходит по тем же дорогам что и мужская, но на более короткой дистанции и в большинстве случаев повторяет финальную часть мужской дистанции.

Дистанция гонки представляет собой круговой маршрут, который претерпел множество изменений. Изначально с 1998 по 2009 год маршрут был в виде одного большого круга (от 95 до 105 км). С 2010 по 2012 год было два круга — сначала шёл большой (80 км), а затем малый (30 км). С 2013 по 2016 снова был один круг (от 55 до 65 км), но проходимый дважды. С 2017 года снова вернулись к двум разным кругам — большому (от 90 до 100 км) и малого (30 км).

Общая протяжённость дистанции постепенно увеличивалась с течением времени. В 1998 году протяжённость гонки составила 84 км. Приблизительно с 95 км в период с 1999 по 2004 год, стала достигать 100 км с 2005 по 2009 год. С 2010 года длина значительно увеличилась: 109 км в 2010 году, затем 131,5 км в 2013 году и 137 км в 2016 году. В последующие годы дистанция стала варьироваться от 120 до 135 км.

Подъёмы 
В среднем маршрут включает от 6 до 9 категорийных подъёмов. Использование двух кругов с 2010 года позволило включить в маршрут двойное прохождение Mur de Huy. В 2022 году Mur de Huy преодолевался трижды. 

На карте перечислены почти все используемые подъёмы с момента создания гонки. Подъёмы имеющие разные варианты подъёма в таблице имеют вариант b.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Флеш Валонь Фамм на ProCyclingStats
 Флеш Валонь Фамм на Cycling Archives
 Флеш Валонь Фамм на CQranking
 Флеш Валонь Фамм на Memoire du cyclisme
 Флеш Валонь Фамм на Cycle Base
 Флеш Валонь Фамм на First Cycling

Велогонки среди женщин